Mera bezeichnet:

 Mera, einen Fluss in der Schweiz und Italien
 Mera (Wolga), einen Nebenfluss der Wolga in Russland
 Mera (Milcov), einen Nebenfluss des Milcov im Flusssystem der Donau in Rumänien
 Mera (Nadăș), einen Nebenfluss des Nadăș im Flusssystem der Donau in Rumänien
 Mera (Ría de Ortiguera), einen Fluss zur Ría de Ortiguera in der spanischen Region Galicien 
 Mera (Tambre), einen Nebenfluss des Tambre in der spanischen Region Galicien
 Mera (Rio Miño), einen Nebenfluss des Rio Miño in der spanischen Region Galicien
 Mera (Mera), einen Nebenfluss der Mera (Rio Miño)
 Méra, einen Ort in Ungarn
 Mera (Vrancea), eine Gemeinde im Kreis Vrancea (Rumänien)
 Mera (Cluj), ein Dorf im Kreis Cluj (Rumänien)
 (3553) Mera, einen Asteroid
 Mera (Ecuador), Ortschaft in der Provinz Pastaza in Ecuador
 MeRA25, in mehreren Ländern aktive Parteien der europäischen DiEM25-Bewegung

Mera ist der Familienname folgender Personen:

 Denisse Mera (* 1991), ecuadorianische Badmintonspielerin
 Juan León Mera (1832–1894), ecuadorianischer Schriftsteller
 Rosalía Mera (1944–2013), spanische Unternehmerin
 Sandra Ortega Mera (* 1968), spanische Unternehmerin und Milliardärin
 Yoshikazu Mera (* 1971), japanischer Countertenor

Siehe auch:
 Meera
 Merah
 Mehra
 Meira
 Mera Peak, Gipfel im Himalaya